Onderdistrict in Indonesië
 Karangreja (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangreja (Cimanggu, Cilacap), een plaats in het onderdistrict Cimanggu, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangreja (Cipari), een plaats in het onderdistrict Cipari, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangreja (Karangreja), een plaats in het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java
 Karangreja (Maos), een plaats in het regentschap Cilacap van de provincie Midden-Java
 Karangreja (Pebayuran), een plaats in het regentschap Bekasi van de provincie West-Java
 Karangreja (Suranenggala), een plaats in het regentschap Cirebon van de provincie West-Java